7-й Чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Париже (Франция) в августе 1937 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 Полные результаты

Спорт во Франции в 1937 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Париже
Август 1937 года
Чемпионаты мира во Франции